Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Nederlandse club Fortuna Sittard hebben getraind van 1968 tot op heden.

Fortuna Sittard
Fortuna Sittard
Trainers